„Redoutable” – francuski okręt podwodny z okresu międzywojennego i II wojny światowej
 Okręty podwodne typu Redoutable – typ francuskich okrętów podwodnych z okresu międzywojennego i II wojny światowej